BB, Bb oz. bb je lahko:
 ISO oznaka za Barbados
 kratica za bojno ladjo (angleško Battleship)
 Bb je glasbeni ton
 kratica za resničnostni šov Big Brother

Glej tudi